Függőség (farmakológia) kémiai szerek okozta függőség, gyógyszer-dependencia, kábítószer-dependencia
 Függőség (pszichológia), szenvedély, szenvedélybetegség
 Függőség (2004), Philip Kaufman filmje
 Csomagfüggőség, számítástechnikai fogalom
 Adatfüggőség, számítógép-programozásban